Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования корпуса:

 1-й механизированный корпус (1-го формирования) — сформирован в 1940 году, разбит в Прибалтике в июле 1941 года, расформирован.
 1-й механизированный Красноградский Краснознамённый корпус — сформирован в 1942 году.